Végre otthon! a Vakáción a Mézga család című magyar rajzfilmsorozat utolsó epizódja 1979-ben.
 Végre otthon! 2015-ben bemutatott egész estés amerikai 3D-s számítógépes animációs film a DreamWorks Animation-től.